Gennach ist ein geographischer Name:

 Gennach (Langerringen), ein Pfarrdorf und Ortsteil der Gemeinde Langerringen im Landkreis Augsburg in Bayern
 Gennach (Fluss), ein Fluss in Südbayern